!L
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg L
BadenWurttemberg L